Давыденков — фамилия. Известные носители:

 Давыденков, Николай Николаевич (1879—1962) — советский учёный-механик, академик АН УССР, доктор технических наук. Лауреат Сталинской премии (1943).
 Давыденков, Олег Викторович (род. 1966) — российский богослов, религиовед, философ и переводчик.

 Давыденкова, Мария Юрьевна (род. 1992) — российская лыжница.

См. также 
 Давыденко
 Давиденко
 Давиденков